Adorjánpuszta, Somogyapátihoz csatolt aprófalu;
Adorjánpuszta, Tamásihoz tartozó településrész.